Ді Вархайт ( — «Правда») — газета Соціалістичної Партії Західного Берліну.
 Ді Вархайт ( — «Правда») — перша радянська газета на ідиш, виходила з 8 березня до 1 серпня 1918 року.